Есиль:
 Есиль — казахское наименование реки Ишим.
 Есиль — город в Есильском районе Акмолинской области Казахстана.
 Есиль (быв. Литвинское) — село в Осакаровском районе Карагандинской области Казахстана.
Есиль (до 2009 — Ишимское) — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Спортивные клубы 
 «Есиль-СК» — волейбольный клуб из Петропавловска.

Футбольные клубы 
 «Есиль» — бывший футбольный клуб из города Акмола (ныне — Нур-Султан).
 «Есиль» — название клуба «Кызыл-Жар СК» Петропавловск в 1998 году (в 1999 — «Аксесс-Есиль», 2000 — «Аксесс-Голден Грейн», 2001—2008 — «Есиль-Богатырь»).
 «Есиль» — название футбольного клуба «Окжетпес» Кокшетау в 2001—2003 годах.